Арран:

 Арран — административная единица во Франции
 Арран — культурный центр в Норвегии
 Арран — историческая область на территории Южного Кавказа
 Арран — остров в Шотландии

См. также 
 Аран